Friedrich Kriehuber (1834-1871), lithographe et xylographe autrichien
 Josef Kriehuber (1800-1876), peintre et lithographe autrichien